Stichwort steht für:

 Fårö, schwedische Insel
 Farø, dänische Insel